Лига Ирландии 1979/1980 () — 59-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1979/1980
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1979 году
Спорт в Ирландии в 1980 году